Selfie – forma di autoritratto fotografico
Selfie – album di Mina del 2014
#Selfie – singolo dei The Chainsmokers del 2014
Selfie – serie televisiva statunitense del 2014
 Selfie Show – programma televisivo del 2015
Selfie - Le cose cambiano – programma televisivo del 2016 condotto da Simona Ventura
Selfie – film del 2019